Sloveniji:
 Mislinja, naselje u Koruškoj
 Općina Mislinja, općina u sjevernoj Sloveniji
 Mislinjsko dolino, predalpska dolina
 Mislinja (rijeka), rijeka u sjevernoj Sloveniji